HH fue el símbolo para los siguientes servicios del metro de Nueva York:
 HH (Court Street Shuttle), desde 1936 hasta 1946;
 HH (Rockaway Shuttle), desde 1962 hasta 1972.

en:HH#Places